Wilhelm Hey ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hey (Dichter) (1789–1854), deutscher Pfarrer und Fabeldichter
 Wilhelm Hey (Orgelbauer) (1840–1921), deutscher Orgelbauer